Róka ist der Familienname folgender Personen:
 Antal Róka (1927–1970), ungarischer Geher
 Istvan Róka (* 1941), ungarischer Opernsänger (Tenor)
 Mária Róka (1940–2021), ungarische Kanutin

Róka steht für:
 (2058) Róka, ein Asteroid des Hauptgürtels

Siehe auch:
 ROKA
 Roca